Евге́ний Вро́нский: Вронский, Евгений Алексеевич (1882—1942) — оперный певец, народный артист Грузинской ССР.
 Вронский, Евгений Львович — советский лётчик-перебежчик, 27 мая 1973 года угнавший истребитель-бомбардировщик Су-7 ВВС СССР из ГДР в ФРГ.